La Novelty était une locomotive primitive à air chaud conçue et réalisée par l'ingénieur suédois John Ericsson
 Le Novelty piano est un mouvement musical de ragtime exclusivement pianistique
 Novelty Press est une maison d'édition américaine de comics fondée en 1940 par la Curtis Publ. Co. et disparue en 1949.
 Novelty est un logiciel de création de Visual Novel.
 Le Café Novelty est un café de Salamanque.